Duco oder Ducó ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Duco (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Natalia Duco (* 1989), chilenische Kugelstoßerin
 Tomás Adolfo Ducó (1901–1964), argentinischer Militär und Fußballfunktionär

Duco bezeichnet eine frühere deutsche Chemiefabrik:
 Duco AG, vor 1929 in Riesa entstanden und in dem genannten Jahr in der Berliner Ortslage Spindlersfeld angesiedelt. Dort mit der Herstellung von Lacken befasst („Ducolux“) und später in der Schering AG aufgegangen.